Detta är en lista över sjöar i Älmhults kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Älmhults kommun.

Lista

Älmhults kommun
 Lista